Australia
 Melrose Park – sobborgo di Sydney
 Stati Uniti d'America
Melrose Park – census-designated place della Contea di Broward, Florida
Melrose Park – villaggio della Contea di Cook
Melrose Park – census-designated place della Contea di Cayuga, New York